Miejscowości w Australii:
 Emerald – miasto w stanie Queensland

Miasta w USA:
 Emerald – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix
 Emerald – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Gminy w USA:
 Emerald (ang. Emerald Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
 Emerald (ang. Emerald Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Emerald (ang. Emerald Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie St. Croix

Wydawnictwa:
 Emerald Group Publishing – wydawca pism z zakresu zarządzania

Inne:
 Emerald (dekorator okien) – dekorator okien w Berylu, opensource'owym menadżerze okien
 Pokémon Emerald – gra komputerowa, wznowienie gier Pokémon Ruby i Sapphire
 Emerald – zespół muzyczny
Emerald (sieć) – paneuropejska ekologiczna sieć obszarów chronionych
 Lodospady Szmaragdowe (Emerald Icefalls) - lodospady na Wyspie Króla Jerzego
 Przylądek Szmaragdowy (Emerald Point) - przylądek na Wyspie Króla Jerzego